Hempel steht für:

 Hempel (Ebersbach), Ortsteil von Ebersbach/Sa., Landkreis Görlitz, Sachsen
 Hempel (Unternehmen), dänischer Lackhersteller
 Hempel (Familienname), siehe dort auch Namensträger
 (9820) Hempel, Asteroid

Siehe auch:
 Deduktiv-nomologisches Modell (Hempel-Oppenheim-Schema)
 Hempels Paradox (Rabenparadox)